El término lapacho puede referirse a especies de los siguientes géneros:

 Tabebuia;
 Handroanthus.

Árboles ornamentales